Vägatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vägatjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Vägatjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Vägatjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Vägatjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734608-179507), sjö i Bodens kommun, 
Vägatjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734828-179135), sjö i Bodens kommun, 
Vägatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 728492-158960), sjö i Arjeplogs kommun,  (4,76 ha)
Vägatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 729347-160054), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,67 ha)
Vägatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Vägatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, vid Sebbjåkkbäcken), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,66 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn